Carlo Trevisanello (1957) – ex calciatore italiano
 Stefano Trevisanello (1953) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano